Leszczyńscy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Belina – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Białynia – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Jastrzębiec odmienny – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Korczak – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Pobóg – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Pomian – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Radwan – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Sas – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Wieniawa – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Wierzbna – polski ród szlachecki
 Leszczyńscy herbu Zagłoba – polski ród szlachecki